Александр Михайлович Антонов (род. 6 апреля 1988) — российский регбист, защитник команды «Стрела».

Мастер спорта по регби и легкой атлетике.

Образование — Казанский Федеральный Университет по специальности гидрогеолог.

С 2011 по 2014 год выступал за регбийный клуб «Стрела-Агро».

С 2014 по 2019 год выступал за регбийный клуб «Энергия».

В 2019 году перешёл в казанскую «Стрелу».

Достижения 
 Чемпион Высшей лиги по регби-15 в 2011 и 2014 году.
 Серебряный призёр Кубка Европейских Чемпионов по регби-7 в 2012 году.
 Бронзовый призёр Высшей лиги по регби-15 в 2019 году.
 Чемпион России по пляжному регби в 2014 году. Признавался лучшим игроком финального матча.

Ссылки 
  
  
 
 

Регбисты России
Игроки РК «Стрела»
Выпускники Казанского университета
Мастера спорта России